Paul Collet (volksvertegenwoordiger)
Paul Collet (filmregisseur)
Paul Collet (paralympiër)
Paul Collet (schrijver)